Heliotrop (kuća), energetski učinkovita kuća njemačkog arhitekta Rolfa Discha
 Heliotrop (mineral), kalcedon tamnozelenkaste boje 
 Heliotrop (mjerni uređaj)
 Heliotropium, biljni rod iz porodice boražinovki